La Gorgone est une créature fantastique de la mythologie grecque.
 Gorgone est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de coraux.
 L'île de Gorgone est une des îles de l'archipel toscan en mer Ligure
 Dans les comics, Gorgone est un membre de la famille royale des Inhumains de l'Univers Marvel.
 Dans les comics, Gorgone est un super-vilain de l'Univers Marvel, ennemi de Wolverine.
 Jaguarr Gorgone est un des pseudonymes du rappeur français Joeystarr.
 La gorgone est un papillon.
 La Gorgone fit naufrage sur le récif des Pierres Noires près de la Pointe Saint-Mathieu le .